Ерболат Аскарбекович Досаев (; род. 21 мая 1970, Алма-Ата, Казахская ССР) — государственный деятель Республики Казахстан. Аким города Алматы с 31 января 2022 года.

Министр финансов Казахстана (2003—2004), министр здравоохранения Казахстана (2004—2006), министр экономического развития и торговли Казахстана (2012—2013), министр экономики и бюджетного планирования Казахстана (2013—2014), министр национальной экономики Казахстана (2014—2016), председатель Национального банка Республики Казахстан (2019—2022).

Биография 
В 1987 году окончил Республиканскую физико-математическую школу-интернат в городе Алма-Ате. В 1993 году окончил Алматинский энергетический институт, по специальности — инженер электронной техники.

1993—1994 гг. — менеджер МНПП «Искер».

1994—1996 гг. — заместитель директора, директор ТОО «Фирма „Акцепт“».

1996—1997 гг. — директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация „Акцепт“».

Февраль 1997 — август 1997 — заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем».

Август 1997 — март 1998 — председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк».

Март — июль 1998 — советник премьер-министра Республики Казахстан.

Июль 1998 — февраль 2000 — вице-министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана.

Февраль 2000 — ноябрь 2001 — вице-министр финансов Казахстана.

Май 2001 — март 2002 — председатель совета директоров АО «Банк развития Казахстана».

Ноябрь 2001 — июнь 2003 — председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

Июнь 2003 — апрель 2004 — министр финансов Республики Казахстан; управляющий Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане; член правления Национального банка Республики Казахстан.

Апрель 2004 — сентябрь 2006 — министр здравоохранения Республики Казахстан.

2006—2012 гг. — председатель совета директоров АО «КазИнвестБанк».

25 сентября 2012 — январь 2013 — министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

16 января 2013 — 6 августа 2014 — министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

6 августа 2014 — 6 мая 2016 — министр национальной экономики Республики Казахстан.

16 мая 2016 — август 2017 — председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг „Байтерек“».

29 августа 2017 — февраль 2019 — заместитель премьер-министра Республики Казахстан. 9 октября 2017 года вошёл в состав правления Национального банка Республики Казахстан. С 20 октября 2017 года до марта 2019 года — председатель правления совета директоров Фонда развития предпринимательству «Даму».

С 25 февраля 2019 по 31 января 2022 — председатель Национального банка Республики Казахстан.

31 января 2022 года назначен акимом города Алма-Аты.

Деятельность в бизнесе 
В начале 1990-х годов начал деятельность в торговой компании «Акцепт», в которой президентом работал его одноклассник Нурлан Каппаров. Оба начали работать в государственных организациях примерно в одно время: Каппаров в 1997 году возглавил национальную нефтегазовую компанию «Казахойл», Досаев через несколько месяцев стал советником премьер-министра. До этого назначения Досаев занимал руководящие должности в «Банке Туран-Алем» и «Алматинском торгово-финансовом банке».

До 2006 года занимал государственные посты, после чего вновь вернулся в коммерческую деятельность — вместе со своими друзьями Каппаровым, Бериком Каниевым и Юрием Паком был совладельцем и членом совета директором компании «Lancaster Group». В 2012 году вновь вернулся на госслужбу, передав свои бизнес-активы в управление партнёрам.

Деятельность на посту министра Министерства здравоохранения 
Во время работы Ерболата Досаева на посту министра здравоохранения РК в Южно-Казахстанской области произошло массовое заражение детей ВИЧ. Выявлено 17 инфицированных матерей и 133 инфицированных ребёнка. В результате расследования выяснилось, что заражение происходило в медицинских организациях из-за отсутствия надлежащего контроля и качественной организации работы: применялись нестерильные инструменты, в «Региональный центр крови» попадала донорская кровь заражённых людей. После скандала и требований депутатов мажилиса РК уйти в отставку, осенью 2006 года Досаев покинул государственную службу.

Деятельность на посту министра Министерства национальной экономики 
Занимая пост министра Национальной экономики Ерболат Досаев предложил ввести поправки в Земельный кодекс Казахстана (статья 24). Целью поправок планировалось позволить с 1 июля 2016 года отдавать в аренду земли сельхозназначения Казахстана иностранным гражданам сроком на 25 лет, вместо 10 лет. Кроме того, Досаевым предложено с 1 июля 2016 года выставить на торги 1,7 миллиона гектар сельхозземель. Решения Досаева касательно аренды и продажи земли сельхозназначения вызвали недовольство населения и общественности, Казахстан охватили массовые земельные протесты против поправок Земельного кодекса.

После прошедших в стране массовых земельных протестов, на совещании, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил Ерболату Досаеву неполное служебное соответствие и потребовал освободить его заместителя от должности. Отвечая, Досаев заявил президенту, что новые нормы в Земельном кодексе, он считает необходимыми и нужными, и что они соответствуют мировой практике. Также на совещании Досаев попросил у Президента своей отставки, прошение было удовлетворено.

Аким города Алма-Аты 
31 января 2022 года Ерболат Досаев указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева назначен акимом города Алма-Аты. В феврале в городе прошёл митинг против его назначения, в котором приняло участие около 100 человек.

После назначения Досаев приступил к исполнению поручений президента по восстановлению города после январских событий. В мае 2022 года Досаев доложил президенту о ходе возмещения ущерба пострадавшему бизнесу: 97 % пострадавших субъектов МСБ восстановили свою работу после январских событий.

В августе 2022 года Ерболат Досаев создал градостроительный совет Алма-Аты по обсуждения и принятия решений по предлагаемым градостроительным и архитектурным проектам. До этого при Досаеве были приняты меры для прекращению уплотнённого строительства вблизи жилищных комплексов, снижена разрешённая этажность строительства, был принят запрет на строительство зданий на горных склонах. Был разработан план модернизации арычной сети города для решения проблемы подтоплений.

Семья 
Происходит из подрода маметек рода алтын племени Байулы.

 Досаев Аскарбек (12.08.1943) — отец.
 Досаева Тлеукен (15.02.1943) — мать.
 Досаева Акерке Аскарбековна (27.06.1971) — сестра.
 Досаева Асем Аскарбековна (05.08.1976) — сестра.
 Женат, трое детей.

Награды

Примечания 

Выпускники Республиканской физико-математической школы
Выпускники Алматинского университета энергетики и связи
Выпускники МГТУ
Государственные деятели Казахстана
Министры здравоохранения Казахстана
Министры финансов Казахстана
Министры экономики Казахстана
Министры торговли Казахстана
Председатели Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
Председатели Национального банка Республики Казахстан
Акимы Алма-Аты
Члены партии «Аманат»